Els Horts de la Baga del Solà és un conjunt d'horts en ús actiu del terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès.

Estan situats a propi i a llevant del poble de Monistrol de Calders, a l'esquerra de la riera de Sant Joan, als peus -nord- de la Baga del Solà, a migdia del Camp del Xei.

Bibliografia 

 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006.

Baga del Solà, horts